Neustadt puede referirse a:

Geografía

Neustadt (Coburg), municipio alemán al norte de la región de la Alta Franconia en el estado de Baviera dentro del distrito de Coburg;
Neustadt an der Waldnaab, ciudad en el distrito homónimo, Baviera;
Neustadt an der Weinstraße, ciudad alemana situada en la región vitivinícola Palatinado de Renania-Palatinado.
Neustadt in Sachsen, localidad del distrito de Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sajonia;
Distrito de Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, uno de los distritos de Baviera;
Distrito de Neustadt an der Waldnaab, uno de los distritos de Baviera;
Neustadt, municipio del estado de Brandeburgo;
Neustadt, municipio del distrito de Vogtlandkreis.
Neustadt (Hesse), municipio del estado de Hesse.
Neustadt (Renania-Palatinado).
Neustadt (Westerwald)

Wiener Neustadt, Austria.

Neustadt, localidad ubicada en la provincia de Ontario.

Neustadt, barrio de Estrasburgo, también conocido como Barrio alemán o Barrio Imperial.

Biografías 
Bernardo Neustadt, periodista argentino.